Bulletproof – ścieżka dźwiękowa amerykańskiego rapera 50 Centa pochodząca z gry 50 Cent: Bulletproof. Została wydana w 2005 roku.

Lista utworów 
Wszystkie utwory z albumu wyprodukował Sha Money XL.

Przypisy 

Albumy 50 Centa
Ścieżki dźwiękowe do gier komputerowych
Albumy muzyczne wydane w roku 2005
Albumy Interscope Records